Il existe plusieurs pont de l’Atlantique :
 à Angers, en France, le pont de l'Atlantique, construit en 1973 ;
 au Panama, le pont de l'Atlantique, projet de pont sur le canal de Panama.